Aldeia do Bispo ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Aldeia do Bispo (Guarda), Gemeinde im Concelho de Guarda
 Aldeia do Bispo (Penamacor), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penamacor
 Aldeia do Bispo (Sabugal)